Detta är en lista över länders nuvarande officiella valutor 2013. För underenheter och alternativa valutor se respektiven artikel.

För internationella transaktioner använder Bank for International Settlements sedan 2003 Särskilda dragningsrätter, men guldfranc, och i vissa fall Poincaréfranc (1/5 av guldfranc), kan förekomma i internationella avtal. Bullion-mynt är inte avsedda som nationell valuta utan bär ett metallvärde i internationell handel.

Flertalet afrikanska franc tillhör valutaunionen CFA-franc (XOF och XAF). Flertalet länder i Oceanien tillhör valutaunionen CFP-franc (XPF).

Ett antal valutor har samma namn utan att för den skull ha samband i värdering, medan andra med samma namn är direkt kopplade till valuta utgiven i annat land.

 
Penningväsen
Finansväsen
Listor över nationalekonomiska ämnen